De Nederlandse kabinetsformatie van midden 2006 was een gevolg van het feit dat op 29 juni 2006 D66 het vertrouwen in het kabinet-Balkenende II had opgezegd. De twee D66-ministers en de D66-staatssecretaris boden daarop hun ontslag aan. De andere ministers stelden hun portefeuille ter beschikking. Op 30 juni 2006 werd het kabinet-Balkenende II demissionair.

De koningin ontving vervolgens haar adviseurs, zoals de voorzitter van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ook liet zij zich, zoals gebruikelijk, adviseren door de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer. Vervolgens benoemde zij minister van Staat Ruud Lubbers tot informateur van een 'missionair kabinet' bestaande uit VVD en CDA. Het zou wel een minderheidskabinet worden, ook wel rompkabinet geheten. Dit kabinet zou ook vervroegde verkiezingen moeten bevorderen op een onder leiding van de informateur te bepalen datum. De informateur bracht op 5 juli advies uit.

Hierna werd minister-president Balkenende tot formateur benoemd. Voor de formatie van een nieuwe kabinet had hij slechts een dag nodig: het ging om het invullen van de opengevallen plaatsen en het overnemen van de portefeuille door het vertrek van D66-ministers en staatssecretaris.

Informatieopdracht
Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft op 1 juli 2006, op Paleis Noordeinde, Minister van Staat dr. R.F.M. Lubbers, ontvangen en hem verzocht op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid een missionair kabinet van CDA en VVD te vormen, dat echter ook de taak heeft vervroegde verkiezingen te bevorderen op een nader o.l.v. de informateur te bepalen datum in november 2006 en mitsdien ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Formatieopdracht
Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft op 5 juli 2006, op Paleis Huis ten Bosch de demissionair minister-president, mr. dr. J.P. Balkenende, ontvangen. De Koningin heeft hem verzocht op de kortst mogelijke termijn een kabinet te vormen uit CDA en VVD dat ook tot taak heeft om verkiezingen te bevorderen op 22 november 2006, en mitsdien ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Op 7 juli 2006 trad het kabinet-Balkenende III aan.

2006
Kabinetsformatie Nederland 2006